Stromer steht für:

 Mystromer, Schweizer Hersteller von E-Bikes
 Stromer von Reichenbach, Nürnberger Patriziergeschlecht
 analog zum Verbrenner ein Auto mit rein elektrischem Antrieb, siehe Elektroauto
 Der Stromer, Kurzgeschichtensammlung von Liam O’Flaherty

Personen:
 Eckhard Stromer (* 1972), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Percussionist
 Ernst Stromer von Reichenbach (1871–1952), deutscher Paläontologe und Saurierforscher
 Heinrich Stromer (um 1476–1542), deutscher Universitätsprofessor, Arzt und Gründer von Auerbachs Keller

 Otto Stromer von Reichenbach (1831–1891), 1867–1891 „Erster Bürgermeister“ von Nürnberg 
 Peter Stromer (1315–1388), Nürnberger Ratsherr und Händler, „Erfinder der Nadelwaldsaat“
 Ulman Stromer (1329–1407), Nürnberger Ratsherr und Händler, Erbauer der ersten Papiermühle nördlich der Alpen
 Wolf Jacob Stromer (1561–1614), Nürnberger Ratsherr und Ratsbaumeister
 Wolfgang Stromer von Reichenbach (1922–1999), deutscher Wirtschafts-, Sozial- und Technikhistoriker

Siehe auch:
 Strohmer
 Ströhmer
 Strömer